Ел Чикозапоте има више значења:

 Ел Чикозапоте (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чикозапоте (Санта Марија Зокитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чикозапоте (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику